Ron Flockhart, (1923–1962) brit autóversenyző
Ron Flockhart, (1960) kanadai jégkorongozó